Esistono due comuni francesi con questo nome

 Morangis – Essonne
 Morangis – Marna